Córrego Jararaca é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Jararaca, Córrego
Jararaca